Gele heidedwerg
 Verdwenen heidedwerg